Miss Supranational 2010, est la  de Miss Supranational, qui s'est déroulée à l'amphithéâtre de Plock, en Pologne, le . 

La gagnante est la Panaméenne Karina Pinilla, Miss Supranational Panama succédant à l'Ukraienne Oksana Moria, Miss Supranational 2009, et devenant ainsi la première panaméenne et la première sud-américaine de l'histoire à remporter le titre.

Résultats

Reines de beauté des continents

Candidates

Déroulement de la cérémonie

Prix attribués 
Miss Élégance :  – Nina Sjölin
Miss Photogénique (Miss Photogenic) :  – Sandra Marinović
Miss Internet :  – Chloë de Groote
Miss Amitié (Miss Friendship) :  – Pablita Thomas
Miss Personnalité (Miss Personality) :  – Janay Pyfrom
Miss Talent :  – Emma Blythe
Miss Top Model :  – Evgeniya Shcherbakova
Meilleur corps (Best Body) :  – Johanna Ahlback
Meilleur costume national (Best National Costume) :  – Karina Pinilla

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts

Désistements 
 Les pays qui ont abandonné la compétition
 
 
 
 
 
 Les pays qui ont choisi les candidates, mais l'État se retire de la compétition 
  – Aley Greenblo, Miss Globale Australie 2010.
  – Fiona Usher, Miss Supranational Belize 2010.
  – Kristina Markovic, Miss Supranational Bosnie-Herzégovine 2010.
  – Allison Alfaro, Miss Supranational Costa Rica 2010.
  – Adrijana Vujovic, Miss Supranational Monténégro 2010.

Notes sur les candidates 
  – Estelle Crescence Essame, Miss Supranational Cameroun 2010 devait être remplacé par sa première dauphine, Johana Medjo Akamba. Elle a été disqualifié car selon les organisateurs responsables du concours, elle n'avait pas la taille requise pour prétendre au titre et représenter le Cameroun. D’après Silva Ebelle, l’un des responsables de l’agence Isango, World Beauty Association exigerait une taille minimum de  et Estelle Essame ne mesurait que . World Beauty Association aurait reçu les photos de l’élection et a émise des doutes sur la taille réelle de la lauréate, affirmant que cette dernière aurait triché sur sa taille. Les organisateurs camerounais auraient accepté Estelle Essame pour le concours parce qu’ils se fiaient aux inscriptions marquées sur la carte nationale d'identité de cette dernière où il était inscrit qu'elle faisait un . Silva Ebelle affirme qu’ils se sont rendus dans un commissariat pour procéder à la vérification et le certificat de toise avait établi qu’Estelle Essame avait une taille de . Finalement, Estelle Crescence Essame est rétablie dans ses droits pour concourir à Miss Supranational en raison de l'impossibilité de Johana Medjo Akamba de partir en Pologne. 
  - Sara Jasmine Mamadama Sjöberg Sidibé, est de double nationalité suédoise et guinéenne. 
  – Yarelí Ramírez Cota a été remplacé par Ana Sofía García, Nuestra Belleza Baja California 2009.
  – Bryoni Williams a été remplacé par Chloe Whittock.
  – Emilia Riva a été remplacé par Darling Cruz.
  – Hana Kikova a été remplacé par Jana Mutňanská en raison d'une blessure au genou.

Notes sur le classement des pays 
  du Panama grâce au sacre de Karina Pinilla.
 La Pologne, le Brésil, la Grèce, le Honduras,  le Pérou sont classés pour la  consécutive. 
 L'Albanie, la Belgique, le Brésil, la Colombie, la Corée du Sud, la Finlande, la Gambie, la Lituanie, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Russie, la Roumanie la Slovénie, la Thaïlande et le Venezuela réalisent leur premier classement.

Représentations aux concours internationaux

Notes et références

Liens externes 
 Miss Supranational 2009-2014

2010 en Pologne
2010
Septembre 2010
Concours de beauté en 2010